museum met een collectie schaatsen:

 Eerste Friese Schaatsmuseum, een museum in Hindeloopen
 Groninger Schaatsmuseum, een museum in Sappemeer
 Schaatsmuseum Tienhoven, een museum in Tienhoven
 Westlands Schaatsmuseum, een museum in 's-Gravenzande